Un entonnoir est communément un instrument en forme de cône pour verser un liquide dans une petite ouverture. Il peut également signifier :

 Entonnoir : un trou aux bords évasés créé par le ruissellement de l’eau en terrain karstique, en géologie et spéléologie ;
 Entonnoir : un trou provoqué par une explosion de mine dans une tranchée ;
 Entonnoir nuageux : appendice nuageux en rotation en forme de cône sous un nuage convectif.